Бокимоба има више значења:

 Бокимоба (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бокимоба, Парахе Бокимоба (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бокимоба (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бокимоба (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бокимоба, Ранчо Ескондидо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику